Selvapiana ima više značenja:
 Selvapiana, Alessandria
 Selvapiana, Campobasso
 Selvapiana, Firenze
 Selvapiana, Forlì-Cesena
 Selvapiana, Frosinone
 Selvapiana, Reggio Emilia
 Selvapiana, Siena
 Selvapiana, Sondrio